Variável (estatística) - atributo, mensurável ou não, sujeito à variação quantitativa ou qualitativa, no interior de um conjunto
 Variável (matemática) - ente, em geral representado por uma letra, que pode assumir diferentes valores numéricos em uma expressão algébrica, numa fórmula ou num algoritmo
 Variável (programação) - objeto situado na memória que representa um valor ou expressão

Ver também 
 Variação
 Estrela variável